«Рофдир» () — тип фрегатов ВМС Нидерландов. Строились для Нидерландов в США, на средства, выделенные в рамках программы военной взаимопомощи и предназначались для эскорта конвоев в районе Ла-Манша и Северного моря. Всего в 1952—1954 годах было построено шесть кораблей этого типа, получивших названия в честь хищных зверей. В условиях мирного времени, фрегаты класса «Рофдир» обычно использовались для охраны рыболовства, и использовались в этой роли вплоть до снятия с вооружения в 1985—1988 годах.

Представители

Литература